Чане:

 Чане — когда-то крупная этническая группа в составе араваков.
 Чане — река в Италии, на юге острова Сицилия.
  — населённый пункт в Словении.